Innico Caracciolo ist der Name folgender Personen:

* Innico Caracciolo (Kardinal, 1607) (1607–1685), Kardinal
 Innico Caracciolo (Kardinal, 1642) (1642–1730), Kardinal